Гран-при Испании 1997 года — шестой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года. Прошёл на трассе в Каталуния-Монтмело в Испании. Соревнования состоялись 25 мая 1997 года.

Квалификация

Гонка 

|}

 Лучший круг: Джанкарло Физикелла 1:22,242
 Герхард Бергер заглох на старте прогревочного круга, поэтому стартовал с конца стартового поля.
 Запланировано 65 кругов, но дистанция сокращена на один круг, так как был прерван старт и назначен дополнительный прогревочный круг (Ральф Шумахер так же как и Бергер, заглох на стартовом поле).
 Джанни Морбиделли был наказан штрафом «stop&go» за фальстарт.
 Эдди Ирвайн наказан штрафом «stop&go» за явное блокирование Паниса, боровшегося за первое место, в то время как сам ирландец шёл с отставанием на круг (в течение 3-х кругов он упорно игнорировал синие флаги).
 Последний подиум в карьере Оливье Паниса.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании